Oleiros (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Oleiros (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Castelo Branco
Oleiros (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
Oleiros (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Oleiros
Oleiros (Ponte da Barca), een plaats in de Portugese gemeente Ponte da Barca
Oleiros (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde